Rockingham County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Rockingham County (New Hampshire)
Rockingham County (North Carolina)
Rockingham County (Virginia)